Die Saison 1988/1989 der English Premiership war die zweite Saison der obersten Spielklasse der englischen Rugby-Union-Meisterschaft. Aus Sponsoringgründen trug sie den Namen Courage League. Sie umfasste elf Spieltage, wobei jede Mannschaft je einmal gegen die anderen spielte. Den Meistertitel gewann zum ersten Mal Bath Rugby. Am Ende der Saison mussten der Waterloo RFC und der Liverpool St Helens FC absteigen.


Courage League 
 Tabelle

M: Letztjähriger Meister
P: Promotion (Aufsteiger) aus der National Division One

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 2 Punkte bei einem Sieg
 1 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage

National Division One 
Die Saison der zweiten Liga (National Division One) umfasste elf Spieltage, wobei jede Mannschaft je einmal gegen die anderen spielte. Die zwei bestplatzierten Mannschaften, die Saracens und die Bedford Blues, stiegen in die Premiership auf, während London Scottish und London Welsh absteigen mussten.

 Tabelle

R: Relegation (Absteiger) aus der Premiership

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 2 Punkte bei einem Sieg
 1 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage

Weblinks 
 Tabellen Courage League und National Division One 1988/1989

1989
Rugby 1988
Rugby 1989